Cenred van Wessex, vader en mogelijk medeheerser van koning Ine van Wessex (688-?)
 Coenred van Mercia, koning van Mercia (704-709)
 Coenred van Northumbria, koning van Northumbria (716-718)